Traubenkirsche bezeichnet aus der Gattung Prunus meist folgende Arten: 

 Gewöhnliche Traubenkirsche 
 Spätblühende Traubenkirsche
 Virginische Traubenkirsche